Sormunen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1987), joueuse américaine de curling
 (1896-1980), homme politique finlandais
 (né en 1989), athlète finlandais en lancer du javelot
Pasi Sormunen (né en 1970), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois